Sigalphus är ett släkte av steklar som beskrevs av Pierre André Latreille 1802. Sigalphus ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Sigalphus